Albuñán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albuñán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Albuñán (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar